albumy muzyczne
 Moje piosenki – album Michała Bajora, wyd. MTJ Agencja Artystyczna, 2003
 Moje piosenki – muzyczne DVD Michała Bajora, wyd. MTJ Agencja Artystyczna, 2006
 Moje piosenki – album Moniki Brodki, wyd. Sony BMG, 2006
 Moje piosenki – seria albumów Ireny Santor, wyd. Polskie Nagrania, 1998-2000
 Moje piosenki – moje życie 1998–2008 – album zespołu Toples
 Najwcześniej później: Moje piosenki – album z piosenkami Krzysztofa Cezarego Buszmana w wykonaniu różnych artystów podczas koncertu galowego „Najwcześniej później” XI Elbląskich Nocy Teatru i Poezji, wyd. Soliton, 2008, nr kat. SCD 035-3

 książki
 Michał Bajor – moje piosenki – książka Patryka Grząbki, wyd. MTJ Agencja Artystyczna, 2003,

Przypisy